Kockmann ist der Familienname folgender Personen:
 Felicitas Fee Kockmann (* 2004), deutsche Fußballspielerin
 Gudrun Kockmann-Schadendorf (1952–2001), deutsche Politikerin